Abradacadabra puede referirse a:
Abracadabra, fórmula de encantamiento y magia.

Películas 
Hocus Pocus, película estadounidense dirigida por Kenny Ortega en 1993, titulada Abracadabra en Hispanoamérica y El retorno de las brujas en España.
Abracadabra, película de Pablo Berger (2017).